Robert z Clermontu (1256 – 7. února 1317) byl hrabě z Bourbonu a z Clermontu z dynastie Kapetovců. Je považován za zakladatele bourbonské dynastie.

Život 

Narodil se jako nejmladší syn francouzského krále Ludvíka IX. a Markéty, dcery provensálského hraběte Ramona Berenguera V. Roku 1269 od svého otce obdržel hrabství Clermont a roku 1272 se podílel na vojenském tažení proti Rogerovi Bernardovi z Foix. Téhož roku uzavřel sňatek s Beatrix, dědičkou bourbonského hrabství.

V roce 1279 se mu vymstila účast na turnaji, když utrpěl zranění hlavy a od té doby trpěl duševní chorobou, která se v rodině objevila i v následujících generacích. Robertova choroba sice byla trvalého charakteru, ale měla zřejmě i období remise, kdy se čas od času zúčastňoval politického života.Zemřel jako vdovec roku 1317 a byl pohřben v pařížském kostele jakobínů.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Kapetovci
Bourboni
Francouzští princové
Hrabata z Clermont-en-Beauvaisis
Duševně nemocní panovníci
Pohřbení v jakobínském klášteře v Paříži
Narození v roce 1256
Úmrtí 7. února
Úmrtí v roce 1317
Muži